U 39 bezeichnet:
 SM U 39, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 39 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 einen schwedischen Film des Regisseurs Hampe Faustman von 1952 (Originaltitel Ubåt 39)
 einen Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U39